

Lokalizacje

Austria 
 Motten – dzielnica gminy Heidenreichstein, w Dolnej Austrii

Niemcy 
 Motten – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen

Zobacz też 
 Motte

de:Motte